Натан Демпсі (,  14 липня 1974, Спрус Гроув) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року в ЗХЛ.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 245-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Чикаго Блекгокс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Бостон Брюїнс», «Айсберен Берлін» та «Берн».

Загалом провів 266 матчів у НХЛ, включаючи 6 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Досягнення 
 Чемпіонат Німеччини в складі «Айсберен Берлін» — 2005.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Айсберен Берлін»
Хокеїсти «Берна»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»